

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 2007-2008.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off intergirone.
      Retrocessa in Eccellenza 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 2007-2008.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off intergirone.
      Retrocessa in Eccellenza 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Lavello ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Leonessa Altamura ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C2 2007-2008.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off intergirone.
      Retrocessa in Eccellenza 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Castrovillari e la Rossanese hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2006-2007
 Serie D 2006-2007 (gironi A-B-C)
 Serie D 2006-2007 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2006-2007

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006